Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Leonow – radziecki funkcjonariusz bezpieczeństwa
 Aleksiej Leonow – radziecki pilot wojskowy i kosmonauta
 Aleksiej Leonow – radziecki dowódca wojskowy
 Jewgienij Leonow – radziecki aktor filmowy
 Jurij Leonow – kazachski hokeista i trener
 Leonid Leonow – rosyjski pisarz, dramaturg i dziennikarz
 Władimir Leonow – radziecki kolarz torowy, olimpijczyk